Szczęściara – film z 1954 roku
 Szczęściara – film z 1975 roku
 Szczęściara – film z 2001 roku
 Szczęściara – powieść autobiograficzna Alice Sebold z 1999